Dambrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Dambrowski (1861–1938), deutscher Seeoffizier, zuletzt Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine
 Klaus von Dambrowski (* 1953), Konteradmiral a. D. der Deutschen Marine
 Kurt von Dambrowski (1869–1944), sächsischer Offizier, Flügeladjutant und enger Vertrauter des sächsischen Königs